

Integralne części wsi w Polsce 
 Łachutówka – zniesiona część wsi Laskówka Delastowska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Łachutówka – zniesiona część wsi Wola Szczucińska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin